Il Santuario della Madonna del Monte di Genova
Il Santuario della Madonna del Monte di Marciana (LI)
Il Santuario della Madonna del Monte di Mulazzo (MS)
Il Santuario della Madonna del Monte di Marta (VT)
Il Santuario della Madonna del Monte Sacro di Novi Velia (SA)
Il Santuario della Madonna del Monte di Rovereto (TN)
Il Santuario della Madonna del Monte di San Zenone degli Ezzelini (TV)

Pagine correlate 
 Santuario della Madonna
 Madonna del Monte (disambigua)
 Chiesa della Madonna del Monte